Provincie Awa byl název dvou starých japonských provincií. Jejich názvy měly sice stejnou výslovnost, ale zapisovaly se pomocí jiných znaků.

 Provincie Awa (Čiba) (安房国) – provincie na ostrově Honšú, na území dnešní prefektury Čiba
 Provincie Awa (Tokušima) (阿波国) – provincie na ostrově Šikoku, na území dnešní prefektury Tokušima

Externí odkazy